Вавилон може да се отнася за:

 Вавилон – древен град в Месопотамия

Филми
 Вавилон 5 – американски научнофантастичен сериал
 Вавилон – турски сериал
 Вавилон Берлин – немски сериал
 Вавилон – драматичен филм (2006)
 Вавилон – драматичен филм (2022)